Indicação Geográfica Protegida, uma classificação ou certificação atribuída a produtos gastronómicos ou agrícolas tradicionalmente produzidos numa região
Índice Geral de Preços, relacionado com inflação (ver também: Índices de inflação do Brasil)
Instituto Geográfico Português, um organismo do governamental português
Interior gateway protocol, um protocolo de encaminhamento de redes de computadores
Instituto Geral de Perícias (IGP) (RS), o departamento de Criminalística do Estado do Rio Grande do Sul
Instituto Geral de Perícias (IGP) (SC), o departamento de Criminalística do Estado de Santa Catarina

Desambiguações de siglas